McLean County kan syfta på flera olika countyn i USA

 McLean County, Illinois 
 McLean County, Kentucky 
 McLean County, North Dakota